Le terme brassier peut se référer à:

Définition générale

Brassier, désignait dans le temps un travailleur manuel qui louait au jour le jour la force de ses bras (le plus souvent à la campagne pour des travaux agricoles et connexes). A été remplacé ensuite par le terme 'journalier'

Personnes

Ray Brassier (né en 1965) est un membre de la faculté de philosophie à l'université américaine de Beyrouth, au Liban, reconnu pour son travail sur le réalisme philosophique. Il a été nommé "Research Fellow" au "Centre for Research in Modern European Philosophy", à l'Université Middlesex, Londres, Angleterre.

Toponymes

Rivière Brassier, un affluent du lac Parent (Abitibi), coulant dans Senneterre, dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi

 Bracero